|-
| 127201 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127202 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127203 - ||  || 18 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127204 - ||  || 18 aprilie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127205 - ||  || 20 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127206 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127207 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127208 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127209 - ||  || 18 aprilie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127210 - ||  || 21 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127211 - ||  || 22 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127212 - ||  || 23 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127213 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127214 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127215 - ||  || 17 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127216 - ||  || 18 aprilie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127217 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127218 - || 2002 JE || 3 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127219 - ||  || 3 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127220 - ||  || 3 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127221 - ||  || 5 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127222 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127223 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127224 - ||  || 6 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127225 - ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127226 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127227 - ||  || 5 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127228 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127229 - ||  || 2 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127230 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127231 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127232 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127233 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127234 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127235 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127236 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127237 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127238 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127239 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127240 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127241 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127242 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127243 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127244 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127245 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127246 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127247 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127248 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127249 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127250 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127251 - ||  || 8 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127252 - ||  || 9 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127253 - ||  || 10 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127254 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127255 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127256 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127257 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127258 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127259 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127260 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127261 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127262 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127263 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127264 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127265 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127266 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127267 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127268 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127269 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127270 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127271 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127272 - ||  || 5 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127273 - ||  || 11 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127274 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127275 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127276 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127277 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127278 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127279 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127280 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127281 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127282 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127283 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127284 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127285 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127286 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127287 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127288 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127289 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127290 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127291 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127292 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127293 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127294 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127295 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127296 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127297 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127298 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127299 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127300 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-